Francisco de Borbón-Vendôme (1470 - 1495), fue un noble francés, hijo de Juan VIII de Vendôme e Isabelle de Beauvau.

A la muerte de su padre, cuando apenas tenía siete años, se convirtió en conde de Vendôme, durante su minoría de edad sus posesiones fueron administradas por su cuñado Luis de Joyeuse, esposo de su hermana Juana. En 1484 recibió el título de barón de Mondoubleau que fue incorporado al condado de Vendôme. Fue un fiel seguidor 
del rey Carlos VIII de Francia y de su hermana, la regente Ana de Francia.

Murió a los 25 años en Italia, su hijo le sucedió y su esposa se transformó en la regente.

Matrimonio y descendencia 
Con 17 años, contrajo matrimonio con María de Saint-Pol, hija de Pedro II de Saint-Pol, la que aportó importantes territorios como lo fue el propio condado de Saint-Pol y el de Soissons, en la región de Picardía. De esta unión nacieron 6 hijos:
 Carlos IV, duque de Borbón (1489-1537).
 Jaime de Borbón (1490-1491)
 Francisco de Borbón (1491-1545), conde de Saint-Pol y duque de Estouteville
 Luis de Borbón (1493-1557), cardenal y arzobispo de Sens
 Antonieta de Borbón (1494-1583), duquesa de Lorena por su matrimonio con Claudio de Guisa
 Luisa de Borbón (1495-1575), Abadesa de Fontevraud

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Nobles de Francia del siglo XV
Condes y duques de Vendôme (casa de Borbón)
Condés de Soissons
Nacidos en Centro-Valle de Loira
Fallecidos en Vercelli